KIK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kirkuk (Iraq)
 KIK – Casa discografica italiana
 Kik Messenger – software di messaggistica istantanea per Android